Cliomantis är ett släkte av bönsyrsor. Cliomantis ingår i familjen Amorphoscelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Cliomantis